Großer Rauher Kopf ist der Name folgender Berge:
 Großer Rauher Kopf (Berchtesgadener Alpen)
 Großer Rauher Kopf (Ötztaler Alpen)